Ро́ланд Ка́спиц (; род. , Шпитталь) — австрийский хоккеист, центральный нападающий французского клуба «Льон де Лион», выступающего в лиге Магнуса.

Карьера 
Является воспитанником клуба ВСВ, в возрасте 18 лет дебютировал в австрийской Бундеслиге. Через 5 лет перешёл в «Инсбрук», но выступал в нём только сезон и вернулся обратно в «Филлахер». За 12 сезонов провёл 515 игр и набрал 363 очка. В сборной выступает с 2002 года.

Титулы 
 Чемпион Австрии 2002 и 2006 годов
 Чемпион мира 2008 в Первом дивизионе

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Австрии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «ТВК Инсбрук»
Игроки ХК «Ландсхут»
Игроки ХК «Аспловен»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Лион»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой